Протосинђел, монашки чин у Православној цркви
 Протојереј, свештенички чин у Православној цркви
 Прота (Маса-Карара), насеље у Италији